Зденка Хершак ( Загреб, 19. август 1928 ) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1952. || Цигули Мигули || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || Ненадова жена
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст || /
|-
| 1965. || Циркус Рекс || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Мајка
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеница у банци
|-
| 1968. || Политичка вечера || /
|-
| 1968. || Кратак сусрет || /
|-
| 1969. || Оркестар || /
|-
| 1969. || Догађај || Жена с црвеном марамом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Моји драги добротвори || Катарина
|-
| 1970. || Смртни звуци || /
|-
| 1971. || Путовање на мјесто несреће || /
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто || Роза / Фрида
|-
| 1972. || Просјаци и синови || /
|-
| 1972. || Путовање || /
|-
| 1972. || Моји драги сусједи || /
|-
| 1972. || Мадлен, љубави моја! || /
|-
| 1972. || Луда кућа || Лидија
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || Гизела
|-
| 1974. || Депс || /
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || Мара
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно || /
|-
| 1975. || Атентат у Сарајеву || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573.  || Ката Палондра
|-
| 1976. || Клара Домбровска || Милостива #1
|-
| 1976. || Издаја || /
|-
| 1977. || Или јесмо, или нисмо || Љубица Кнежић
|-
| 1978. || Љубица || Трамвајка
|-
| 1978. || Пуном паром || Ана
|-
| 1978. || Роко и Цицибела || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573  ТВ серија|| Ката Палондра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Госпођица || /
|-
| 1980. || Луда кућа || Хеда Перак
|-
| 1981. || Краљево || /
|-
| 1982. || Изјава || /
|-
| 1982. || Непокорени град || /
|-
| 1982. || Злочин у школи || Професорка енглеског
|-
| 1982. || Хоћу живјети || Фаника Ковац
|-
| 1982. || Гле, како лијепо почиње дан || Мариола
|-
| 1982. || Киклоп || Газдарица
|-
| 1983. || Смоговци || Сусједа која клонфа тепих
|-
| 1983. || Хигх Роад то Цхина || Цоунтесс
|-
| 1983. || Киклоп  (ТВ серија)||Газдарица 
|-
| 1983. || Медени мјесец || /
|-
| 1984. || У раљама живота || Пипова мама
|-
| 1984. || Инспектор Винко || Гђа која купује хаљину у бутику
|-
| 1984. || У позадини || Мајорица
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак || Бара
|-
| 1986. || Сан о ружи || Милостива
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Елиза
|-
| 1987. || Тхе Принцесс Ацадемy || Мадаме Думонд
|-
| 1987. || Бунда || Ева, супруга Перова
|-
| 1987. || Фортунес оф Wар || Wоман Он Траин
|-
| 1987. || Теревенка || /
|-
| 1987. || Осуђени || Сусједа
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека || Стефанија
|-
| 1988. || Канаринчева љубовца || /
|-
| 1989. || Лео и Бригита || Бригита Срамек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Неуништиви || /
|-
| 1990. || Фатал Скај || Фловер Селер
|-
| 1990. || Луде гљиве || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ || Тета
|-
| 1994. || Коситрено срце || /
|-
| 1995. || Мртва точка || Газдарица
|-
| 1996. || Препознавање || Мрс. Кнежевић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2004. || Случајна супутница || Госпођа 1
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ || Госпођа Матилда
|-
| 2005. || Пушћа Бистра || Базилија Кларић
|-
| 2006. || Одмори се, заслужио си || Едита Свапс
|-
| 2007. || Битанге и принцезе || Гђа. Мелита
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно || Госпођа Хрњак
|-
| 2008. || Брачне воде || Госпођа у дућану
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани
Биографије живих особа